La Ronde des heures est le titre de plusieurs œuvres :
 La Ronde des heures, film français d'Alexandre Ryder (1931)
 La Ronde des heures, film français d'Alexandre Ryder (1949), remake du précédent

Voir aussi 
 Danse des heures, ballet d'Amilcare Ponchielli (1876)